Bosznia-Hercegovina
Rastoka falu Ribnik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Rastoka falu Gospić községben, Lika-Zengg megyében

 Montenegró
Rastoka falu Bijelo Polje községben